Кубок Англии 1995/96 — 115-й розыгрыш розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал «Манчестер Юнайтед», обыгравший в финале на Уэмбли «Ливерпуль» благодаря голу Эрика Кантона, забитому за 5 минут до конца матча. «Юнайтед» завоевал «золотой дубль» в этом сезоне. Победа в Кубке стала для «красных дьяволов» третьей за четыре сезона, также это был их третий подряд выход в финал Кубка Англии.

Календарь

Первый раунд 
К клубам, прошедшим раунды квалификации низших дивизионов присоединяются клубы Второго и Третьего дивизионов.
Матчи были сыграны 10, 11 и 12 ноября. Переигровки — 21 и 22 ноября.

Второй раунд 
Матчи были сыграны 2 и 3 декабря. Переигровки — 12 и 14 декабря.

Третий раунд 
В этом раунде в борьбу за кубок включаются команды из Чемпионшипа и Премьер-лиги.
Матчи были сыграны 6 и 7 января. Переигровки — 16 и 17 января.

Четвёртый раунд 
Матчи были назначены на 27 января, однако в этот день было сыграно всего лишь 4 игры. и только в 2 из них определился победитель.

Пятый раунд 
Матчи были назначены на 17 и 18 февраля. Переигровки — на 28 февраля.

Шестой раунд 
Матчи четвертьфиналов состоялись 9 — 13 марта. Переигровки — 20 марта.
Все участники этого раунда были представителями Премьер-лиги

Переигровка

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли на нейтральных стадионах 31 марта 1996 г. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» оставили «Челси» и «Астон Виллу», соответственно, за пределами финального раунда соревнований.

Финал 

Гол в концовке поединка от Эрика Кантона — футболиста года по версии FWA, вернувшегося спустя 8 месяцев после отбытия дисквалификации за нападение на болельщика — принес «красным дьяволам» очередную победу в Кубке и второй за три года «золотой дубль».

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1995
Англия
Футбол в Европе в 1995 году
Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Великобритании в 1995 году
Спорт в Великобритании в 1996 году